В Военно-воздушных силах РККА существовало два 75-х штурмовых авиационных полка:* 75-й штурмовой авиационный полк (первого формирования)
 75-й штурмовой авиационный полк (второго формирования) История переименований 
 75-й штурмовой авиационный полк (первого формирования) сформирован 15.05.1939 г. как 20-й штурмовой авиационный полк в ВВС 1 Особой Краснознамённой армии на самолётах Р-3. В сентябре 1940 года переименован в 75-й шап. В октябре 1944 года переименован в 410-й шап. 14 августа 1945 года переименован в 410-й истребительный авиационный полк. В апреле 1949 года переименован в 865-й истребительный авиационный полк (в/ч 54899). Осенью 2009 года расформирован.
 75-й штурмовой авиационный полк (второго формирования) — информации нет.

 Примечания